The Persistent Poet – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Persistent Poet – film del 1911 diretto da Frank Wilson